Kasaï se prononce [kasaj] peut désigner :

 Kasaï, ou Rio Casai ou Rio Kasai en portugais, rivière de l'Angola et de la République démocratique du Congo, affluent du fleuve Congo ;
 région géographique du centre de la République démocratique du Congo dont le nom a été donné à plusieurs entités administratives, dont : 
 état sécessionniste du Sud-Kasaï en 1960-1961 ;
 Kasaï, une province du Congo belge puis de la  République congolaise, divisée en 1966 :
 province du Kasaï-Oriental ;
 province du Kasaï-Occidental, elle-même divisée en 2015 :
 Kasaï central
 Kasaï, ancien district de la province du Kasaï-Occidental
 Air Kasaï, une compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo ;
 Noriaki Kasai, sauteur à ski japonais.
 Kasai, ville de la préfecture de Hyōgo, au Japon.